Pōmare III (1820–1827), más bien Teriʻitariʻa Pōmare III, fue el rey de Tahití entre 1821 y 1827. Fue el segundo hijo del rey Pōmare II y su segunda esposa, la reina Teriʻitoʻoterai Tere-moe-moe. Las fuentes difieren en su relación con su hermana, las fuentes misioneras las citan como medio hermanos, mientras que las fuentes posteriores citaron a Tere-moe-moe como su madre.

Biografía 
Nació en Papofai, el 25 de junio de 1820, como Teriʻitariʻa, y fue bautizado el 10 de septiembre de 1820. Sucedió al trono con la muerte de su padre el 7 de diciembre de 1821. Fue coronado en Papaʻoa, el 21 de abril de 1824.

Gobernó bajo la regencia de su madre, la reina Teriʻitoʻoterai Tere-moe-moe, su tía y su madrastra Teriʻitariʻa Ariʻipaeavahine, y los cinco principales jefes de Tahití debido a su minoría de edad.

La educación de Pōmare III se llevó a cabo en South Sea Academy, Papetoai, Moʻorea. Reinó bajo un consejo de Regencia hasta su muerte el 8 de enero de 1827 por disentería. 

Fue sucedido por su hermana, ʻAimata Pōmare IV Vahine-o-Punuateraʻitua, quien reinó entre 1827 y 1877.

Ancestros

Referencias

Sucesión 

Conversos al protestantismo
Fallecidos por disentería
Monarcas